Die Bilal-Moscheen sind benannt nach dem abessinischen Sklaven Bilal ibn Rabah, der von Abu Bakr freigekauft wurde und wegen seiner schönen Stimme zum ersten Muezzin (Gebetsrufer) des Islam wurde.

Bekannte Bilal-Moscheen in Deutschland 
 Bilal-Moschee Aachen, Professor-Pirlet-Straße, Aachen
 Bilal-Moschee Berlin, Drontheimer Straße, Berlin-Gesundbrunnen (MB)
 Bilal-Moschee Frankfurt am Main, Lärchenstraße, Frankfurt-Griesheim
 Belal-Moschee Hamburg, Eftingestraße, Hamburg-Wandsbek (Afghanisch)
 Bilal-Moschee Mönchengladbach, Nordstraße, Mönchengladbach (IGMG)
 Bilal-Moschee Saarbrücken, Wiesenstraße, Saarbrücken-Malstatt

Bekannte Bilal-Moscheen außerhalb Deutschlands 
Frankreich
Bilal-Moschee  Clichy-sous-Bois (Mosquée Bilal Association; Cultuelle Musulmane Bilal)
Iran
Bilal-Moschee Teheran
Österreich
Bilal-Habashi-Moschee Wien
Bilal-Moschee Wien

Einzelnachweise 

Liste (Moscheen nach Name)